Bald Pate bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Pate (Maine)
 Bald Pate (Essex County, New York, 593 m)
 Bald Pate (Essex County, New York, 656 m)